Danska cupen 2021/2022 var den 68:e säsongen av Danska cupen. FC Midtjylland blev cupmästare för andra gången efter att besegrat Odense BK i en straffsparksläggning i finalen med 4–3.

Första omgången
I första omgången deltog 92 lag, 54 lag från kvalomgångarna, 28 lag från 2. division, 10 lag från 1. division och 2 lag från Superligaen.

Sammanfattning

Matcher

Andra omgången
I andra omgången deltog 52 lag, 46 från omgång 1 (vinnare), 4 lag från Superligaen (7–10:e plats) och 2 lag från 1. division (1–2:a plats).

Sammanfattning

>

Matcher

Tredje omgången
I tredje omgången deltar 32 lag, 26 lag från omgång 2 (vinnarna) och topp 6 från Superligaen. Detta är sista stadiet nya lag lag träder in i cupen.

Sammanfattning

Matcher

Fjärde omgången

Sammanfattning

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher
Vejle BK mot Kolding IF

Vejle BK avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

Brøndby IF mot FC Midtjylland

FC Midtjylland till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Sønderjyske mot Hviodrvre IF

Ackumulerat slutresultatet 3–3. Sønderjyske avancerade till semifinal efter straffsparksläggning.

Randers FC mot Odense BK

Odense BK avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher
Sønderjyske mot Odense BK

Odense BK avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Vejle BK mot FC Midtjylland

FC Midtjylland avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Final

Källor
 Pokalturnering.dk

Noter

2021/2022
Fotbollssäsongen 2021/2022